Sandskär kan avse:

Finland 

 Sandskär, Sastmola, Satakunta, 
 Sandskär, Houtskär, Åboland, 
 Sandskär, Korpo, Åboland, 
 Sandskär, Nagu, Åboland, 
 Sandskär, Kimitoön, Åboland, 
 Sandskär, Hangö, Nyland, 
 Sandskär, Raseborg, Nyland,

Åland 

 Sandskär (Sottunga, Åland),  (12 ha)
 Sandskär (nordöst Kökar, Åland),  (7 ha)
 Sandskär (norr Kökar, Åland),  (7 ha)
 Sandskär (öst Kökar, Åland), 
 Sandskär (Geta, Åland),

Se även
Sandskäret
Haparanda Sandskär

Robotskapade Finlandförgreningar